Хортонвил има више значења:
 Хортонвил (Њујорк)
 Хортонвил (Висконсин)